Окленд Атлетикс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 88 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 12
 Поражений: 12
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 89
 Очков пропущено: 101

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 7
 Поражений: 20
 Процент побед: 25.93
 Очков набрано: 112
 Очков пропущено: 162

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 19
 Поражений: 8
 Процент побед: 70.37
 Очков набрано: 148
 Очков пропущено: 84

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 20
 Поражений: 6
 Процент побед: 76.92
 Очков набрано: 155
 Очков пропущено: 103

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 141
 Очков пропущено: 79

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 115
 Очков пропущено: 123

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 2
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 12
 Очков пропущено: 6

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Окленд Атлетикс
МЛБ в сезоне 2005